Gimbel ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Gimbel (1898–1973), deutscher Politiker (NSDAP)
 Elise Katharina Gimbel (1873–1953), deutsche Politikerin (KPD), Abgeordnete des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Harrison Gimbel (* 1990), US-amerikanischer Pokerspieler
 Karl Gimbel (1862–1902), deutscher Leutnant, Kunst- und Waffensammler
 Norman Gimbel (1927–2018), US-amerikanischer Liedtexter
 Peter Gimbel (1927–1987), US-amerikanischer Taucher, Filmregisseur für Dokumentarfilme sowie Unterwasser-Fotograf
 Roger Gimbel (1925–2011), US-amerikanischer Fernsehproduzent 
 Thomas Gimbel (* 1966), deutscher Schauspieler

Siehe auch:

 Gimbal, Bezeichnung für eine kardanische Aufhängung
 Gimpel
 Gümbel